B&L steht für:

 Boiselle-Löhmann-Verlag, deutscher Comicverlag
 B&L, Comicsparte beim Carlsen Verlag
 Boston and Lowell Railroad, US-Eisenbahngesellschaft

BL